Gradwohl ist ein Familienname:

 Eva-Maria Gradwohl (* 1973), österreichische Marathonläuferin
 Franz Gradwohl, österreichischer Skispringer
 Gerald Gradwohl (* 1967), österreichischer Fusionmusiker
 Gerd Gradwohl (* 1960), sehbehinderter deutscher alpiner Skiläufer und Paralympiagoldmedaillengewinner
 Heinz Gradwohl (* 1956), österreichischer Politiker und Abgeordneter zum Nationalrat (SPÖ)
 Joachim Gradwohl (* 1969), österreichischer Koch
 Werner Gradwohl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP), burgenländischer Landtagsabgeordneter

Gradwohl ist ein Ortsname:
 Gradwohl (Gemeinde Stallhofen), Siedlungsplatz der Marktgemeinde Stallhofen, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:

 Grathwohl